Виктор Соловьёв:
 Соловьёв, Виктор Алексеевич (1923—1992) — советский прозаик.
 Соловьёв, Виктор Владимирович (род. 1957) — советский яхтсмен.
 Соловьёв, Виктор Григорьевич (1902—1964) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Соловьёв, Виктор Юрьевич (1950—2020) — советский и российский актёр.